Echternacher Hof bezeichnet:

 Echternacher Hof (Klüsserath)
 Echternacher Hof (Kröv)
 Echternacher Hof (Trier)
 und weitere Höfe des Klosters Echternach